A Copa do Brasil de Futebol de 1991 foi a terceira edição da Copa do Brasil. 

O Criciúma Esporte Clube, da cidade de Criciúma, foi o campeão, empatando na final com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre-RS. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1992. O Criciúma é o primeiro clube campeão da competição estando na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do mesmo ano.

Participantes 
A terceira edição da Copa do Brasil teve 32 participantes.

Tabela

Finais 

 Primeiro Jogo

 Segundo Jogo

Premiação

Artilheiro 
 Gérson (): 6 gols

Ligações externas 
 Bola n@ Área

Copa do Brasil de Futebol de 1991